Сулейманово — название населённых пунктов в России:
 Сулейманово — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Сулейманово — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.
 Сулейманово — деревня в Караидельском районе Башкортостана.
 Сулейманово — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана.
 Сулейманово — деревня в Учалинском районе Башкортостана.
 Сулейманово — село в Сафакулевском районе Курганской области.
 Сулейманово — деревня в Кунашакском районе Челябинской области.

См. также 
 Сулейман (значения)